Trawler může znamenat:
 (Rybářský) trawler – plavidlo pro komerční rybolov
 Ozbrojený trawler – přestavěný rybářský trawler nebo od počátku navržená konstrukce založená na rybářských trawlerech využívaná námořnictvem
 Rekreační trawler – jachta postavená ve stylu trawleru
 Trawler Boys – přezdívka Lowestoft Town FC
 Trawler – kniha Redmonda O'Hanlona z roku 2005
 The Young Trawler – kniha Roberta Michaela Ballantyna z roku 1884

Rozcestníky - 7 znaků
Rozcestníky - loď